Cette liste contient tous les lacs naturels d’Autriche d’une superficie supérieure à .

Liste

Localisation des lacs sur la carte de l'Autriche

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Requête Wikidata en SPARQL correspondant aux lacs situés en Autriche.
 
 Description des lacs autrichiens
 Caméras Web sur les lacs autrichiens

 
Autriche